Aureliana kan syfta på:

 Aureliana (djur) – ett släkte av koralldjur
 Aureliana (växter) – ett släkte av växter